Советско-иранский договор о дружбе — двустороннее соглашение, заключённое между РСФСР и Персией в Москве 26 февраля 1921 года.

Исходя из условий договора, все предыдущие договоренности, достигнутые между сторонами, были отменены. Кроме того, между Советской Россией и Ираном были достигнуты договорённости о полных и равных правах на судоходство в Каспийском море.

Ратифицирован в Тегеране 26 февраля 1922 года.

Зарегистрирован в Лиге Наций 7 июня 1922 года.

Послужил основанием для введения войск на север Ирана Советским Союзом в 1941 году.

Примечания

Ссылки 
 Текст Советско-иранский договор о дружбе 1921 года на русском языке
 Текст Советско-иранский договор о дружбе 1921 года на английском языке
 Советско-иранский договор 1921 г., 26 февраля // Документы XX века.

Литература 
 Густерин П. В. Советская дипломатия на мусульманском Востоке в 1917–1921 годах. — Саарбрюккен, 2014. — ISBN 978-3-659-17980-8.

Ирано-российские договоры
События 26 февраля
Февраль 1921 года
Договоры по алфавиту
Международные договоры XX века
Российско-иранские отношения
Международные договоры РСФСР
Внешняя политика Ирана
1921 год в Иране
1921 год в Москве
1921 год в политике
Международные договоры Каджарского Ирана